Banovci (Bebrina), een plaats in in de Kroatische provincie Brod-Posavina
Banovci (Nijemci), een plaats in in de Kroatische provincie Vukovar-Srijem
Banovci (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Veržej